Ramsdorf ist ein Ortsname

 Ramsdorf, Ortsteil der Gemeinde Velen im Kreis Borken, Münsterland, in Nordrhein-Westfalen
 Ramsdorf (Owschlag), Ortsteil der Gemeinde Owschlag, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Ramsdorf (Regis-Breitingen), Ortsteil der Stadt Regis-Breitingen, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Ramsdorf (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Ramsdorf (Wallerfing), Ortsteil der Gemeinde Wallerfing, Landkreis Deggendorf, Bayern

 Ramsdorf (Meteorit), ein Meteorit, der im gleichnamigen Ort niederging

Siehe auch
 Rahmsdorf
 Rahmstorf